«Проект „Охотник за тенью“ 3» () — американский научно-фантастический триллер, третья часть франшизы «Проект „Охотник за тенью“». В отличие от предыдущих фильмов серии, третий был выполнен в жанре фильма ужасов, а не боевика.

Сюжет развивается на космическом корабле «Комстат-5», который находится на орбите Марса и обнаруживает заброшенный корабль «Сибирь», потерпевший 25 лет назад аварию. Члены экипажа выясняют, что причиной катастрофы стало существо, вселяющееся в людей. Где-то в тёмных коридорах «Сибири» ходит жуткий андроид (Фрэнк Загарино), который желает уничтожить пришедших на борт.

Сценарист — номинант на премию «Оскар» Ник Дэвис. В ролях: Сэм Боттомс, Мусетта Вандер, Кристофер Аткинс, Фрэнк Загарино, Рикко Росс, Обри Моррис, Кристофер Ним.

Литература 
 
 

Фильмы США 1995 года
Фильмы, выпущенные сразу на видеоносителях
Независимые фильмы Канады
Проект «Охотник за тенью»
Фильмы США, выпущенные сразу на видеоносителях
Фильмы Канады, выпущенные сразу на видеоносителях